Die Gauliga Ostmark 1939/40 (auch Sportbereichsklasse Ostmark 1939/40) war die zweite Spielzeit der Gauliga Ostmark im annektierten Österreich. Im Vergleich zur Vorsaison wurde die oberste Liga um zwei Teilnehmer verkleinert. Der
SK Rapid Wien setzte sich durch und wurde zum ersten Mal Gaumeister der Ostmark. Da später beschlossen wurde, dass die Gaumeistertitel ebenfalls als Gewinn der österreichischen Fußballmeisterschaft zählten, war dies Rapid Wiens 13. Gewinn. Durch den Gewinn der Gaumeisterschaft war Wien ebenfalls für die deutsche Fußballmeisterschaft 1939/40 qualifiziert. In dieser erreichte Rapid das Halbfinale, welches gegen den Dresdner SC mit 1:2 nach Verlängerung verloren ging. Im anschließenden Spiel um Platz 3 konnte sich Wien im Wiederholungsspiel gegen Waldhof Mannheim durchsetzen.

Zur kommenden Spielzeit wurde die Liga wieder auf zehn Teilnehmer vergrößert. Der eigentliche Absteiger SV Amateure Fiat Wien schloss sich dem zur kommenden Spielzeit aufgestiegenem Floridsdorfer AC an.

Abschlusstabelle 

|}

Bezirksklassen 
Die Bezirksklassen stellten die einheitliche zweite Spielstufe in dieser Saison dar. Es gab die Ligen Wien (aufgeteilt in zwei Gruppen), West (Oberdonau und Salzburg), Ost (Niederdonau) und Süd (Steiermark und Kärnten). Die Meister der vier Bezirksklassen nahmen an der Relegation zur Gauliga 1939/40 teil.

Bezirksklasse Wien 
Die Meisterschaft in Wien fand vom 17. September 1949 bis 4. August 1940 statt.

Bezirksklasse Wien A 

|}

Bezirksklasse Wien B 

|}

Aufstiegs Play-Off Bezirksliga Wien 
Halbfinale

|}

|}
Finale

|}

Bezirksklasse Ost 
Die Meisterschaft wurde am 27. August 1939 abgebrochen.

Bezirksklasse Niederdonau A 

|}

Bezirksklasse Niederdonau B 

|}

Niederdonau Gruppe 1

|}

Niederdonau Gruppe 2

|}

Niederdonau Gruppe 3

|}

Niederdonau Gruppe 4

|}

Niederdonau Gruppe 5 (entfallen)
Die Gruppe 5 bestand aus den Vereinen aus Bruck, Engerau, Hainburg, SV Berg, Götzendorf, Mannersdorf, SC Neusiedl, Parndorf und Frauenkirchen und stellte im Herbst den Bewerb ein. Die restlichen Vereine, RB TuS Deutsch Wagram, Reichsbahn Straßhof, Reichsbahn Rabensburg und Angern, wurden in die Gruppe 7 eingeteilt.

Niederdonau Gruppe 6

|}

Niederdonau Gruppe 7

|}

Niederdonau Gruppe 8

|}

Meister Play-Off 1939/40

Vorrunde

|}

Anmerkung
Blumau setzte unberechtigt den Spieler Scherbaum ein, daher wurde das Spiel für SC Neudörfl gewertet.

Halbfinale

|}

Finale

|}

Bezirksklasse Süd

Staffel A Steiermark 
Die Meisterschaft wurde von 1. Oktober 1939 bis 14. Juli 1940 ausgetragen.

|}

Staffel B Murtal-Kärnten 1940 
Die Meisterschaft wurde von April bis Juli 1940 ausgetragen.

Bezirksliga West 
Die Meisterschaft wurde im August 1939 abgebrochen.

|}

Bezirksklasse Oberdonau 
Die Meisterschaft wurde vom 1. Oktober 1939 bis 28. August 1940 ausgetragen.

|}

Bezirksklasse Salzburg 
Die Meisterschaft wurde von 17. August 1939 bis 9. Juni 1940 ausgetragen.

|}

Kreisliga Tirol 
Die Tiroler Vereine waren nicht in das ostmärkische Fußballgeschehen integriert, sondern spielten ihre Meisterschaft in der Kreisliga Tirol aus. Ein Aufstieg in die Gauliga Ostmark war damit von vornherein ausgeschlossen.

In dieser Spielzeit wurden zwei Spiele ausgetragen, SV Innsbruck spielte gegen FC Wacker Innsbruck 2:1 und gegen DTSG Hall 4:4, bevor die Meisterschaft abgebrochen wurde.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Abschlusstabellen der Gauligen 1939/40

Fußballsaison 1939/40
1939 40
Gauliga Ostmark
Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus